CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa
 CASE – Computer-Aided Software Engineering
 Lista narzędzi CASE
 Przypadek użycia – "use case"
 Case study
 porównaj: Studium przypadku (psychologia)
 Case sensitive i case insensitive

Zobacz też 
 Case Western Reserve University
 informatyka
 Instrukcja wyboru
 Modyfikowanie komputera (ang. case modding)
 Vieille Case – wieś w Dominice
 płyty
 Basket Case
 Worst Case Scenario